Okręty US Navy o nazwie "Clemson":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. Zwodowany w 1918, sprzedany na złom w 1946.
 Drugi USNS "Clemson" (T-AG-184) był planowanym okrętem magazynowym, ale jego program został przerwany w 1966.

Clemson